Уикипедия на уелски език () е раздел на уелски език в Уикипедия. Проектът започва работа през юли 2003 година.

Статистика

Посещаемост 

Уелски език
Уелски език